Кристина Ричи () је америчка глумица, рођена 12. фебруара 1980. године у Санта Моники (Калифорнија).

Филмографија

Референце

Спољашње везе 

 
 Christina Ricci News

Рођени 1980.
Америчке глумице
Добитници награде Сателит
Добитници награде Сатурн
Биографије живих особа